Ла Пиједра Гранде има више значења:

 Ла Пиједра Гранде (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра Гранде (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра Гранде (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику